Aşk-ı Memnu, que l'on pourrait traduire par « L'Amour interdit » en français, peut faire référence à :
 Aşk-ı Memnu, roman de l'écrivain turc Halid Ziya Uşaklıgil, paru en 1900,
 Aşk-ı Memnu, série télévisée turque adaptée du roman homonyme, diffusée en 1975 sur la TRT;
 Aşk-ı Memnu, série télévisée turque également adaptée du roman, diffusée de 2008 à 2010 sur la chaîne de télévision Kanal D;
 Aşk-ı Memnu, opéra composé par Selman Ada, adaptation du roman par Tarik Günersel, créé en 2003 par l'Opéra-ballet de Mersin.

Sources